Ве — скандинавський бог, один з трьох братів-богів, що створили Мідгард, світ людей.
 Ве — тип святилища або відгородженій священної території в скандинавському язичництві.
 Ве (ڤ) — додаткова буква арабської писемності.

Ве (острів) — індонезійський острів в Індійському океані поблизу північно-західного кінця Суматри.

Ве () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Ве () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара

 Ве-ан-Монтань — муніципалітет у департаменті Жура

Ве — громада в кантоні Вале